Il doppio maschile  del torneo di tennis Tashkent Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Scott Humphries che hanno battuto in finale Marius Barnard e Robbie Koenig 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (campioni)
 Marius Barnard /  Robbie Koenig (finale)

 Dušan Vemić /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 David Macpherson /  Grant Stafford (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2000
ATP Tour 2000